Macchia est le mot italien pour le maquis ou pour une tache. De plus :

Lieu 

 Macchia d'Isernia, une commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise en Italie
 Macchia Valfortore, une commune de la province de Campobasso dans la Molise en Italie

Nom de famille 

 Giovanni Macchia (1912-2001), écrivain et critique littéraire italien
 Gianni Macchia (1943-), acteur italien
  (1947-), compositeur de musique classique italien
 Frank Macchia (1958-), compositeur
  (1978-), comédien italien
 Yannis La Macchia, Macchia (1985-), éditeur et auteur de bande dessinée

Voir aussi 

 Macchie
 
 
 Macchiaioli
 Macchiagodena